Shaykh ‘Alī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Parvan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Shaykh ‘Alī består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shaykh ‘Alī är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Parvan (provins)